Старкс () — многозначный термин

Топоним
 Старкс (Иллинойс) — невключённая территория штата Иллинойс
 Старкс (Луизиана) — невключённая территория штата Луизиана
 Старкс (Мэн) — город в штате Мэн
 Старкс (Висконсин) — невключённая территория штата Висконсин

Фамилия
 Старкс, Джон (род. 1965) — американский баскетболист.
 Старкс, Клиффорд (род. 1981) — американский боец ММА.
 Старкс, Маркел (род. 1991) — американский баскетболист.
 Старкс, Хлое Лесли (1866—1952) — американская художница.
 Старкс, Эвин Чапин (1867—1932) — американский ихтиолог.